Бе́личье колесо́ — игрушка для домашних животных, обычно мелких грызунов (белок, мышей, хомяков, бурундучков, зенкевича и т. п.), представляющая собой колесо, внутри которого перемещается животное. Может использоваться также и как временная клетка для переноса животного.

Собственно конструкция представляет собой вращающееся колесо с закреплённой осью вращения и предполагает, что животное может бежать в нём достаточно долго (пока не устанет), но никуда не убегает. Отсюда также крылатое выражение «Вертеться (крутиться) как белка в колесе». Это выражение из басни Ивана Крылова «Белка» (1833), употребляется в значении: суетиться и хлопотать без видимых результатов:

Обвод вращающееся колеса может быть как решётчатым, так и сплошным с небольшими выступами. Расстояние между прутьями (выступами) подбирается с учётом анатомических особенностей того или иного вида животного.

Является эффективным тренажёром для поддержания физического тонуса мелких домашних животных.

Существуют также аналогичные аттракционы для детей и взрослых. При этом как в стационарном (ось вращения закреплена), так и в движущимся варианте (ось вращения не закреплена).

«Беличье колесо» в электротехнике 
«Беличье колесо» — способ соединения электрических проводников в роторе асинхронного двигателя переменного тока. Изобретён в 1889 году М. О. Доливо-Добровольским (германский патент № 51083 от 8 марта 1889 года под названием «Anker für Wechselstrommotoren»). Внешне похож на игрушку, в которой бегают домашние животные.

См. также 

 Прогулочный шар — схожая игрушка для мелких домашних животных.
 Беговая дорожка — спортивный тренажёр со схожим принципом работы — бесконечная дорога, позволяющая оставаться бегуну на месте относительно помещения.

Примечания 

Игрушки для домашних животных
Мускульный привод
Тренажёры
Колёса